Лінія електропередачі
 LEP (колайдер)
 LEP